Type 90 peut désigner :
 le char chinois type 90-II
 le char japonais type 90 Kyū-maru
 le canon Type 90 240 mm japonais